Srdinko ist der Familienname folgender Personen:

 František Srdínko (1830–1912), böhmisch-tschechischer Priester, Pädagoge, Schriftsteller und Redakteur 
 Hynek Srdinko (1847–1932), böhmisch-tschechischer Politiker 
 Jan Srdínko (* 1974), tschechischer Eishockeyspieler
 Otakar Srdinko (1875–1930), böhmisch-tschechischer Histologe, Embryologe und Politiker